Soledad Díez Gutiérrez är en kommunhuvudort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Soledad de Graciano Sánchez och delstaten San Luis Potosí, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mexico City. Soledad Díez Gutiérrez ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Soledad Díez Gutiérrez är en högslätt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Soledad Díez Gutiérrez. Runt Soledad Díez Gutiérrez är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Luis Potosí,  km sydväst om Soledad Díez Gutiérrez. Trakten runt Soledad Díez Gutiérrez består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Referenser 

Orter i San Luis Potosí